Spojení písmene A a číslice 310 může mít různé významy:

 Alpine A310 – automobil
 Airbus A310 – letadlo